jezioro Łukie na Polesiu Wołyńskim na Ukrainie
 Jezioro Łukie na Polesiu Lubelskim, w Poleskim Parku Narodowym